Gatgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gatgölen (Eringsboda socken, Blekinge, 625446-146745), sjö i Ronneby kommun,  (2,8 ha)
Gatgölen (Eringsboda socken, Blekinge, 625672-146868), sjö i Ronneby kommun,  (4,3 ha)
Gatgölen (Fridlevstads socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Boda Gatgöl, sjö i Oskarshamns kommun,  (7,17 ha)
Gatgöl, sjö i Oskarshamns kommun, 
Ramnebo Gatgöl, sjö i Oskarshamns kommun, 
Gatgölen, Östergötland, sjö i Ydre kommun,

Se även
Gategöl
Gategylet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn